Jack Borthwick est un nom pouvant désigner:

 (1884-1948), joueur australien de football australien
 (1886-1942), joueur écossais de football

Voir aussi

Borthwick, Jack